Il singolare del torneo di tennis SMA Cup Sant'Elia 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice María Teresa Torró Flor che ha battuto in finale Tereza Mrdeža 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Julia Cohen (secondo turno)
 Assente
 Nastassja Burnett (quarti di finale)
 Elica Kostova (primo turno)

 Anna Floris (secondo turno)
 Margalita Chakhnašvili (semifinali)
 Tereza Mrdeža (finale)
 María Teresa Torró Flor (Campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

SMA Cup Sant'Elia 2012